У́лица Мари́и Улья́новой — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о советском партийном и государственном деятеле Марии Ильиничне Ульяновой (1878—1937).

Россия 
 Улица Марии Ульяновой — улица в Вологде.
 Улица Марии Ульяновой — улица в Москве.
 Улица Марии Ульяновой — улица в Новосибирске.
 Улица Марии Ульяновой — прежнее (1964—1991) название Графского переулка в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Марии Ульяновой — улица в Донецке.

См. также 
 Улица Анны Ульяновой — прежнее (1964—1991) название Полозовой улицы в Санкт-Петербурге